Perske ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Joan Perske alias Lauren Bacall (1924–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Hilde Lucht-Perske (1902–1973), deutsche Politikerin
 Ingeburg Perske (1927–2015), deutsche Leichtathletin
 Jacquelin Perske, australische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Thore Perske (* 1999), deutscher Schachspieler
 Wayne Perske (* 1974) australischer Golfer

Siehe auch:
 Perschke